O evento sabre individual masculino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2018 foi disputado nos dias 19 e 22 de julho.

Medalhistas 
Kim Jung-hwan conquistou a medalha de ouro, derrotando o americano Eli Dershwitz. O pódio foi completado pelo também coreano Kim Jun-ho e o russo Kamil Ibragimov, que foram eliminados nas semifinais.

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Ligações externas
 
 

Sabre individual masculino